Кольменар-де-Монтемайор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 39,98 км². Население — 197 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителем города считается Эль Кристо Бендито де ла Салуд.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки